Noël Bonardi
 Pierre Bonardi